Села:
 Касяни — Одеська область, Лиманський район
 Касяни — Полтавська область, Котелевський район